Christopher Clark (1960) – storico e accademico australiano, all'anagrafe Christopher Munro Clark
Christopher H. Clark (1767-1828) – deputato statunitense, all'anagrafe Christopher Henderson Clark